Eigenmann est un nom de famille porté par :
 Rosa Smith Eigenmann, ichtyologiste américaine ;
 Carl H. Eigenmann, ichtyologiste américain, et mari de la première.

Patronyme germanique
Patronyme allemand